Le tramway de Volgograd est le réseau de tramways de la ville de Volgograd, en Russie. Le réseau est composé de douze lignes. Il a été officiellement mis en service le .

Réseau actuel

Aperçu général 
Le réseau compte actuellement douze lignes :
 ST: ВгТЗ - Площадь Чекистов (linia szybkiego tramwaju) ; 
 1: Детский Центр - Улица Мончегорская ; 
 2: Детский Центр - Школа №36 ; 
 3: Улица КИМ - Обувная фабрика ; 
 4: Детский Центр - Обувная фабрика ; 
 5: Улица Радомская - Жилгородок ; 
 6: Улица КИМ - Школа №36 ; 
 7: Улица КИМ - Жилгородок ; 
 10: Детский Центр - Жилгородок ; 
 11: Судоверфь - Каустик ; 
 12: Жилгородок - Школа №36 ; 
 13: Стадион "Монолит" - Улица Матросова. 

Remarque : les lignes 11 et 13 sont isolées du reste du réseau, respectivement au sud et au nord de l'agglomération.

Voir aussi

Liens internes 
 Volgograd
 Liste des tramways en Europe

Liens externes 
 UrbanRail.Net – Volgograd

Volgograd
Transport à Volgograd